Marcard ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Marcard (1826–1892), Beamter zunächst in Diensten des Königreich Hannover und nach 1866 in preußischen Diensten
 Emil Marcard (1861–1926), preußischer Generalmajor
 Enno von Marcard (1900–1993), deutscher Bankier
 Heinrich Eugen Marcard (1806–1883), Reichstagsabgeordneter und aktiver Antisemit
 Heinrich Matthias Marcard (1747–1817), Hof- und Leibarzt u. a. in Hannover und Oldenburg, Schriftsteller
 Karl von Marcard (1857–1900), Landrat des Landkreises Soltau und Kreises Gersfeld
 Walter Marcard (1891–1947), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Marcard, Stein & Co
 Markart